Siwa Dolina – osada w powiecie tomaszowskim, województwie lubelskim
 Siwa Dolina – dolina w Tatrach Zachodnich